Järna (Dalarna)
 Järna (region Sztokholm)
 Järna (stacja kolejowa)

Zobacz też